Max může být:

 všeobecná zkratka vyjadřující nějaké maximum
 mužské rodné jméno
 varianta jména Maxim nebo Maxmilián
 Dr.Max – řetězec lékáren společnosti Česká lékárna holding
 Dr. Max (Batyskaf) – pražská rocková skupina
 Šílený Max – australský sci-fi film a filmová série
 Mary a Max – australský animovaný film
 Max (Lví král), mluvící zvíře (surikata), strýc Timona ve filmu Lví král 3: Hakuna Matata
 důl Max – černouhelný důl u Libušína                                                                                          

příjmení osob  
 Emanuel Max (1810–1901) – česko-německý sochař
 František Max (1895–1969) – český malíř
 Gabriel Max (1840–1915) – česko-německý malíř
 Josef Max (1804–1855) – česko-německý sochař
 Martin Max (* 1968) – německý fotbalista
 Tereza Maxová (* 1971) – česká modelka

Externí odkazy